The Warriors ("i guerrieri" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 I guerrieri della notte (The Warriors) – film del 1979 diretto da Walter Hill

Letteratura 
 I guerrieri della notte (The Warriors) – romanzo di Sol Yurick del 1965
 The Warriors – romanzo di John Jakes del 1977

Musica 
 The Warriors – gruppo musicale rock and roll britannico
 Last Resort, poi The Warriors – gruppo musicale street punk britannico
 The Warriors EP – EP dei P.O.D. del 1999
 The Warriors EP, Volume 2 – EP dei P.O.D. del 2005

Videogiochi 
 The Warriors – picchiaduro